Bundestagswahlkreis 96 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bonn (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Köln III (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Borken II (1990 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Borken (1980 bis 1987)
 Bundestagswahlkreis Steinfurt – Coesfeld (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Beckum – Warendorf (1949 bis 1961)